Världsmästerskap 1998 kan avse:

Formel 1-VM 1998
Roadracing-VM 1998
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1998
Världsmästerskapet i fotboll 1998
Världsmästerskapet i basket för herrar 1998
Världsmästerskapet i basket för damer 1998
Världsmästerskapen i konståkning 1998
Världsmästerskapet i innebandy för herrar 1998
Världsmästerskapet i landhockey för herrar 1998
Världsmästerskapet i landhockey för damer 1998
Världsmästerskapen i simsport 1998
Världsmästerskapen i skidorientering 1998
Världsmästerskapen i skidflygning 1998
Världsmästerskapen i skidskytte 1998
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 1998
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 1998